A 2010–2011-es sílövő-világkupa egy többfordulós versenysorozat sílövészetben, melyet a Nemzetközi Biatlon-szövetség szervezett. A viadal 2010. december 1-jén vette kezdetét a svédországi Östersundban, és 2011. március 17-én ért véget a norvégiai Holmenkollenben.

Részt vevő nemzetek

Férfiak

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Nők

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Vegyes váltó

A világkupa fordulói

Végeredmény

Nemzetek kupája

Férfi

Női

Hivatkozások

Források 

 A Nemzetközi Biatlon Szövetség hivatalos honlapja

Silo~vo~vilagkupa
Silo~vo~vilagkupa
Sílövő-világkupa